Wielton S. A. (, ) — крупнейший польский производитель прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей и тракторов. Wielton Group входит в тройку крупнейших производителей полуприцепов, прицепов и автомобильных кузовов в Европе, а также входит в восьмёрку крупнейших компаний в этой отрасли в мире.

История 
В 1991 г. Рышард Прознер и Кшиштоф Тыльковски основали фирму, занимающуюся импортом из Западной Европы в Польшу подержанных грузовых прицепов и полуприцепов для удовлетворения внутреннего спроса на логистическом рынке автогрузоперевозок, возникшего после перехода к рыночной экономике. Перед поставкой конечному потребителю, техника проходила этап реставрационных и модернизационных работ, для которых предприятие создало специальные автослесарные цеха. В 1996 г., расширив свои производственные мощности, предприятие наладило собственное производство, используя комплектующие, технологии и опыт европейских производителей. Так же предприятие обзавелось своим собственным конструкторским бюро. Заняв нишу на польском рынке, в 2000-х компания начала экспортировать свою продукцию в другие страны — в основном Восточную Европу. В 2006 году Wielton S.A. открыл свои первые дилерские представительства в России и на Украине, развивая в последующие годы дилерскую сеть. Рынок России, Украины, Белоруссии, стран Балтии и Центральной Азии является стратегическим приоритетом компании на ближайшее десятилетие. Так же приоритетными являются рынки Юго-Восточной Европы — Румыния, Сербия, Болгария. В планах у Wielton S. A. экспансия на рынки Центральной и Западной Европы — Германия, Австрия, Швейцария, Франция, где сильны позиции основных конкурентов — немецких производидетелей Kögel Trailer, Schmitz Cargobull, Krone и австрийского Schwarzmüller.

С 2009 года в компании вынашивались планы о создании в отдалённой перспективе производственных мощностей на территории России. Частично такой опыт был реализован в городе Боровск Калужской области в 2011 году. А в 2015 году на российском рынке были представлены две хорошо известные модели 33 куб. м. самосвальных полуприцепов, сборка которых осуществлена в России в подмосковном Шереметьево. Использован метод крупноузловой сборки, где все узлы и детали поступают c головного предприятия, находящегося в Польше.

Во время экономического кризиса 2008—2012 годов 
Во время кризиса 2008—2012 годов, компания активно применяла формы лизинговых взаиморасчётов. В этот период значительную прибыль компания получила от реализации на российском рынке новых моделей самосвальных прицепов, основными покупателями которых стали строительные компании и карьероразрабатывающие предприятия.

Поглощения 
В мае 2015 года Wielton приобрел компанию , ведущего производителя полуприцепов и прицепов во Франции, у которой после первого квартала 2017 года было 22 % доля рынка. В августе 2015 года к Wielton присоединилась итальянская компания  (ранее Italiana Rimorchi). Принадлежащие ей бренды Viberti и Cardi уже почти 100 лет считаются в Италии символом качества и надежности. Партнерство с Fruehauf и поглощение ведущих итальянских брендов открыли для Wielton путь к третьему европейскому игроку в отрасли. В мае 2017 года Wielton приобрела более 80 % акции немецкого производителя полуприцепов, в том числе специализированных автомобилей для перевозки стекла и сборного железобетона . К концу 2020 года компания получит оставшиеся 20 % акций. Приобретение Langendorf позволило Wielton стремительно выйти на немецкий рынок. В 2018 году компания приобрела британскую компанию Lawrence David.

Критика 
В ноябре 2008 — январе 2009 гг. Wielton S. A. сократил на своём производстве в Велюне 200 сотрудников, что на тот момент составляло почти четверть всего персонала в 853 человека. Сокращения совпали с ростом безработицы в Польше на фоне экономического спада. По расчётам эти меры должны были экономить компании 0,5 млн злотых ежемесячно.

Акции компании на Варшавской фондовой бирже 
За время существования компания сменила несколько форм собственности, пока в 2006 не стала акционерным обществом (). В конце 2007 г. Wielton S. A. провела IPO на Варшавской фондовой бирже.

Название и логотип 
Название образовано от двух польских слов  — много, большой и  — тонна, тоннаж. Первая часть названия также созвучна городу Велюнь (Wieluń), где была основана компания. Согласно польско-русской транскрипции Wielton — правильное написание и произношение [ˈvjɛltɔn] Вельтон, но чаще встречается Велтон, иногда на немецкий манер Вилтон.

Символом компании является верблюд (польск. wielbłąd — вельблонд), размещённый на логотипе.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 История компании на официальном сайте
 Официальный сайт
 Официальный дилер Wielton
 Официальный дилер Wielton в России

Компании Польши
Торговые марки Польши
Производители Польши
Производители автокомплектующих Польши
Производители прицепной техники
Производители сельскохозяйственной техники
Компании, основанные в 1996 году